Дженифър Лий () е американска сценаристка и режисьор, главен творчески директор на Уолт Дисни Анимейшън Студиос. Най-известните ѝ филми са Замръзналото кралство, спечелил Оскар за най-добър пълнометражен анимационен филм, и продължението му Замръзналото кралство II. Лий е първата жена режисьор на пълнометражен анимационен филм на Уолт Дисни Анимейшън Студиос и първата жена режисьор, чийто филм печели над 1 милиард долара в световен мащаб.

Биография 
Дженифър Мишел Лий е родена на 22 октомври 1971 г. в семейството на Линда Лий и Саверио Ребеки, които по това време живеят в Барингтън, Род Айлънд. След развода им Лий и по-голямата ѝ сестра Ейми се преместват в Ийст Провидънс, Род Айлънд. Двете сестри завършват местната гимназия и Университета в Ню Хампшър. Лий придобива бакалавърска степен по английски език през 1992 г. и заминава за Ню Йорк, където работи като графичен художник в издателство, проектирайки аудиокниги. Започва да използва моминската фамилия на майка си, а през януари 1995 г. законно променя фамилията си от Ребеки на Лий.

На 30 май 1999 г. Дженифър Лий се омъжва за Робърт Джоузеф Мон в кънтри клуб в Род Айлънд (по-късно се развеждат). През 2003 г. се ражда дъщеря им Агата Лий Мон. Към момента Лий и дъщеря ѝ живеят в Сан Фернандо, окръг Лос Анджелис, Калифорния.

През ноември 2019 г. Лий потвърждава, че има връзка с актьора Алфред Молина. Двамата сключват брак през август 2021 г.

Филмография

Филми

Късометражни филми и сериали

Външни препратки

Източници 

Американски аниматори
Американски режисьори
Американски сценаристи
Носители на награда Ани
Родени в Провидънс